Csák Máté (? – 1245–49 között) tárnokmester, asztalnokmester, ispán a 13. században
 Csák Máté (? – 1283–84 között) erdélyi vajda, szlavón bán, nádor, az előbbi fia
 Csák Máté (1260 körül – 1321) trencséni tartományúr, az előbbi unokaöccse, az első Máté unokája
 Csák Máté (1938–2017) építészmérnök, festőművész, humanista gondolkodó